

Боровина — село, община Мадан, Смолянська область

Боровина — присілок, Верховазький район, Вологодська область
 Боровина — присілок, Солігалицький район, Костромська область